Канапвил може да се односи на:

 Канапвил (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Канапвил (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Канапвил (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн